

Edições

1ª  edição - 2001 
Essa edição aconteceu em 2001, no município de Angra dos Reis (RJ), 1000 km de distância de Curitiba. Denominado de Angrastock, o festival foi idealizado como uma grande reunião de amigos que "não encontravam espaço para apresentar sua arte" e suas respectivas bandas de Rock, a grande maioria residentes em Curitiba. O evento contou com 150 participantes.

2ª  edição - 2002 
Essa edição aconteceu em 2002, em uma chácara no município de Morretes (PR). Na época, esse evento foi denominado Morretestock.

3ª  edição - 2003/1 
Essa edição aconteceu durante a Páscoa de 2003, entre os dias 18 e 20/04 de 2003, em uma chácara no município da Lapa (PR), a 70 km de distância de Curitiba. Na época, esse evento foi denominado I Festival Psicodália.

4ª  edição - 2003/2 
Primeira edição do Espaço Psicodália que aconteceu em paralelo com o 13º Festival de Inverno de Antonina do município de Antonina (PR), no mês de julho de 2003.

5ª  edição - 2004/1 
Essa edição aconteceu entre os dias 9 e 11/04 de 2004, em uma chácara no município da Lapa (PR), 70 km de distância de Curitiba. Na época, esse evento foi denominado II Festival Psicodália.

6ª  edição - 2004/2 
Segunda edição do Espaço Psicodália que aconteceu em paralelo com o 14º Festival de Inverno de Antonina do município de Antonina (PR), durante os dias 10 e 18/07.

7ª  edição - 2004/3 
Essa edição aconteceu entre os dias 12 e 15/11 de 2004, em uma chácara no município da Lapa (PR), 70 km de distância de Curitiba. A principal atração nesta edição foi a banda Made in Brazil (banda). Além das 18 atrações musicais, o festival contou ainda com oficinas, palestras e a exibição de um filme sobre o Movimento Psicodália. Na época, essa edição foi denominada como III Festival Psicodália, e o website oficial foi criado para ela. Valores: R$ 20,00 (pacote antecipado) e R$ 10,00 (dia avulso).

8ª  edição - 2005 
Terceiro e último ano do Espaço Psicodália que acontecia em paralelo ao 15º Festival de Inverno de Antonina do município de Antonina (PR). O evento ocorreu durante os dias 9 e 17/07. Além das 15 atrações musicais, o festival contou ainda com programação noturna, segunda-feira da livre expressão artística (segundália - 11/07), roda de fogueira, palco livre na quarta 13/07 e grande almoço coletivo (tradicional feijoada) no dia 17/07. Valores: R$ 25,00 (pacote antecipado), R$ 30,00 (pacote no local) e R$ 6,00 (diária).

9ª  edição - 2006 
Essa edição aconteceu entre os dias 25/02 e 28/02, na chácara Recanto da Natureza, São Martinho (SC). A principal atração nesta edição é a banda Patrulha do Espaço. Além das 22 atrações musicais, o festival contou ainda com 4 oficinas, mostra de vídeos, vivências ecológicas em um ambiente repleto de natureza e cultura.

10ª edição - 2007 
Essa edição aconteceu entre os dias 17/02 e 20/02, na chácara Recanto da Natureza, São Martinho (SC). Além das 23 atrações musicais (12 convidadas e 11 escolhidas), o festival contou ainda com oficinas de arte, ecologia e cultura, peças de teatro e/ou dança, e festas temáticas durante o evento.

11ª edição - 2008 
Essa edição aconteceu entre os dias 1/02 e 5/02, na chácara Recanto da Natureza, São Martinho (SC). Além das 23 atrações musicais, o festival contou ainda com peças de teatro, circo, e oficinas de pinturas. A previsão de público foi de 2.500 pessoas.

12ª edição - 2009 
Essa edição aconteceu entre os dias 20 e 24/02, na chácara Recanto da Natureza, São Martinho (SC). Além das 25 atrações musicais, o festival contou ainda com peças de teatro, circo, e oficinas de pinturas.

13ª edição - 2010 
Essa edição aconteceu entre os dias 30/12/09 e 4/01/10]], sendo sediado pela primeira vez na fazenda Evaristo de Rio Negrinho (SC), ao invés de São Martinho. Foi considerada pelo público como a melhor edição mais marcante de todas. Além das 27 atrações musicais, o festival contou ainda com peças de teatro, exibição permanente de cinema, recreação infantil e adulta, e oficinas que envolvem temas ligados à arte, ecologia e saúde.

Além dessas bandas, tocaram ainda: Sopa, So­­pro Difuso, Cadillac Di­­nos­­sauros, Mescalha, Plástico Lunar, Mesa Girante, O Conto, Zé Trin­­dade, Massahara, Soul Barbeccue, Trem Fantasma, Cosmo Drah e Mescalha.
Obs: Fotos dessa edição por Giovani Paim .

14ª edição - 2011 
Essa edição aconteceu entre os dias 4 e 8/03, na fazenda Evaristo de Rio Negrinho (SC). Além das atrações musicais, o festival contou ainda com peças de teatro, exibição permanente de cinema, recreação infantil e adulta, e oficinas que envolvem temas ligados à arte, ecologia e saúde. Esta edição contou com 2.447 psicodálicos.

a. Nessa edição a banda Gato Preto passou a se chamar Confraria da Costa.
Obs: A modelo Adriane Grott foi apresentadora desta edição.

15ª edição - 2012 
Essa edição aconteceu entre os dias 17 e 22/02, na fazenda Evaristo de Rio Negrinho (SC). Além das atrações musicais, o festival contou ainda com 8 peças de teatro, exibição permanente de cinema, recreação infantil e adulta, e oficinas que envolvem temas ligados à arte, ecologia e saúde..

16ª edição - 2013 
Essa edição aconteceu entre os dias 28/12/12 e 2/01/13, na fazenda Evaristo de Rio Negrinho (SC). Além das 40 atrações musicais, o festival contou ainda com 10 peças de teatro, exibição permanente de cinema (longas, curtas, clipes, musicais, shows, etc.), recreação infantil e adulta, equipe de coordenação de esportes, e 40 oficinas que envolvem temas ligados à arte, ecologia e saúde.

Obs:
 A rádio web Putzgrilla disponibilizou a cobertura de imprensa dos Mutantes.
 Entrevista com Zé Docinho da Bandinha Di Da Dó:

17ª edição - 2014 
Essa edição aconteceu entre os dias 28/02 e 5/03, na fazenda Evaristo de Rio Negrinho (SC). Além das atrações musicais, o festival contou ainda com mais 40 oficinas, 20 peças de teatro e mostra de cinema.

Psicodália